Арболедас има више значења:

 Арболедас (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Арболедас (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Арболедас (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Арболедас (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Арболедас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику